Dębno – herb szlachecki.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 16, w tym 14 podstawowych
 Dębno – miasto.
 Dębno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród.
 Dębno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów.
 Dębno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno.
 Dębno – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Dębno.
 Dębno – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Nowy Targ.
 Dębno – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk.
 Dębno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia.
 Dębno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków.
 Dębno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów.
 Dębno – część wsi Gaj w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec.
 Dębno – część wsi Kurzętnik w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik.
 Dębno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica.
 Dębno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew.
 Dębno – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz.
 Dębno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą.
 Dębno – pierwotna nazwa wsi Dubienka.

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Dębno – jezioro na Pojezierzu Brodnickim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno.
 Jezioro Dębno – jezioro na Pojezierzu Brodnickim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec.
 Jezioro Dębno – jezioro na Pojezierzu Poznańskim, w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew.
 Jezioro Dębno – jezioro na Pojezierzu Drawskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice.
 Jezioro Dębno – jezioro w Dolinie Gwdy, w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek.
 Jezioro Dębno – jezioro na Równinie Wałeckiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz znane także pod nieoficjalną nazwą Jezioro Dąb.

Administracja w Polsce 
 Dębno – gmina w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim
 Dębno – gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim
 Dębno – dawna gmina w guberni radomskiej
 Dębno – dawna gromada w powiecie brzeskim
 Dębno – dawna gromada w powiecie chojeńskim
 Dębno – dawna gromada w powiecie kieleckim
 Dębno – dawna gromada w powiecie leżajskim
 Dębno – dawna gromada w powiecie opatowskim

Zobacz też 
 Dębno Królewskie
 Dębno Polskie
 Dębno Poproboszczowskie
 Stare Dębno
 Nowe Dębno